CCC est un sigle qui peut signifier :

 Convention citoyenne pour le climat, assemblée de 150 citoyens français tirés au sort, constituée en 2019 par le Conseil économique, social et environnemental, pour formuler des propositions sur le changement climatique ;
 Chili con carne, une sorte de ragoût de viande ;
 Capcom Classics Collection, une série de compilations de jeux vidéo créée par Capcom ;
 Catalyst Control Center, un logiciel de gestion des pilotes de la firme canadienne ATI ;
Carbon Copy Cloner, un logiciel de clonage édité par Bombich Software pour Mac OS X ;
Caribbean Conference of Churches ;
 Cellules communistes combattantes, un groupe armé révolutionnaire marxiste-léniniste s'étant distingué en Belgique dans les années 1980 ;
Centrale catholique du cinéma ;
Centre pour Constructions Cubiques (Centrum Cubische Constructies en néerlandais ou Centre for Cubic Constructions en anglais) ;
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré à Tours, nommé Centre de Création Contemporaine jusqu'en 2014 ;
Centre culturel et de coopération, le nom générique des structures de l'État français à l'étranger dédiées à la coopération universitaire, scientifique, linguistique, culturelle et institutionnelle/technique, dès lors que le service compétent de l'Ambassade de France est fusionné avec l'Institut français ou le Centre culturel français de la ville-capitale ;
Commando de chasse aux communistes, groupes paramilitaires brésiliens créés en 1963 pendant les années de plomb ;
Compagnie des canots chausiais, association française ;
Chaos Computer Club, un regroupement de hackers basé en Allemagne, et devenu l'une des références en matière de sécurité informatique ;
Chaos Communication Congress, un évènement annuel organisé par le Chaos Computer Club ;
Chaos Communication Camp, un autre évènement organisé par le Chaos Computer Club ;
 Club des Croqueurs de Chocolat, dont un membre assidu fut Jean-Paul Aron ;
 Combien ça coûte ?, une émission sur TF1 ;
 Comité consultatif constitutionnel, un comité consultatif lors de la préparation de la Constitution de la  République française ;
Comité Contre les Chats, un comité fictif imaginé par les Nuls et utilisé dans les fausses pubs de l'émission ;
Committee on Climate Change ;
 Computational Complexity Conference, une conférence académique annuelle en informatique théorique ;
 l'ex Comptoir colonial des caoutchoucs (CCC, imperméables en tous genres, etc.) ;
 Coupe des Clubs Champions, l'ancien nom de la ligue des champions ;
 Courmayeur-Champex-Chamonix, le petit trail du Mont-Blanc ;
CCC Sprandi Polkowice, une équipe cycliste polonaise ;
Marquage CCC, le pendant chinois du marquage CE.

CCC est un code qui peut signifier :
 .

CCC peut aussi signifier :
 proline, un codon selon le code génétique ;
 300 (trois cents) en chiffre romain ;
 CCC, un code mnémotechnique pour mémoriser une des définitions de triangles superposables.

Voir aussi 
 C.C.C.C.
Code IATA des aéroports